Rudolf Wagner peut faire référence à :

 Rudolf Wagner (1805-1864), anatomiste, anthropologue, archéologue et zoologue allemand ;
  (1941-), sinologue allemand ;
  (1903-1969), musicien roumain.